Roure puede hacer referencia a:

La villa francesa llamada Roure.
El nombre común de la planta Quercus petraea.
A un municipio italiano llamado 'Roure.